Tahân est un descendant d'Éphraïm et un quadrisaïeul de Josué.

La famille de Tahân 

Tahân est un fils de Télah et le père de Ladân.

Références 

Personnage du Tanakh
Personnage de l'Ancien Testament